Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1991 года прошёл 9-10 февраля на катке «Тиалф» в Херенвене (Нидерланды). В нём приняли участие 40 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 16 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Юхан-Улаф Косс.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Спорт в Нидерландах в 1991 году
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)